

Cinema 
Love Bites – film del 1993 diretto da Malcolm Marmorstein
Love Bites – film del 1999 diretto da Michael Horowitz e Colburn Tseng
Love Bites - Il morso dell'alba (Les Morsures de l'aube) – film del 2001 diretto da Antoine de Caunes

Musica 
Love Bites – album della punk band Buzzcocks del 1978
Love Bites – singolo dei Judas Priest del 1984
Love Bites – singolo dei Def Leppard del 1988 tratto dall'album Hysteria
Love Bites – singolo di Grace Jones del 1996
Love Bites – singolo dei Halestorm del 2012

Televisione  
Love Bites – serie televisiva statunitense del 2011